Alfonso Thiele, pilot de Fórmula 1 estatunidenc 
 Carl Ludwig Thiele (1816 - 1848), compositor i organista alemany
 Edward Thiele (Dessau, Saxònia-Anhalt, 1812 - 1895), compositor, violinista i mestre de capella alemany 
 Friedrich Karl Johannes Thiele (1865-1918), químic alemany
 Thorvald Nicolai Thiele (1838-1910), matemàtic danès